Round Hill (Alberta)

Round Hill (Virginie)